Aquila bezeichnet:

 eine Gattung der Greifvögel, siehe Echte Adler bzw. Aquilinae
 Aquila (Standarte), eine römische Standarte
 Adler (Sternbild) (lateinisch Aquila)
 Monte Aguila, Ortsteil in Chile
 den italienischen Basketballverein Aquila Basket Trento

Fahrzeuge:
 Aquila, ein Schiffsname, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Aquila
 Aquila (Bootsklasse), Segeljollentyp
 Aquila-Klasse, Klasse von italienischen Torpedobooten
 Aquila A 210, einmotoriges, zweisitziges Flugzeug
 Aquila, Motorrad des südkoreanischen Herstellers Hyosung S&T Motors
 Aquila (Drohne), Versuchsddrohne des Unternehmens Facebook, die eine Internetverbindung in abgelegene Regionen bringen soll

Orte:
 Aquila di Arroscia, Gemeinde in der ligurischen Provinz Imperia (Italien)
 Aquila TI, Ortschaft im Bleniotal, Kanton Tessin (Schweiz)
 Aquila (Michoacán), Ort in Mexiko
 Aquila (Veracruz), Ort in Mexiko
 alter Name der spanischen  Stadt Aguilas in der Region Murcia
 alter Name der italienischen Stadt L’Aquila in den Abruzzen

Werktitel:
 Aquila, Roman von Thomas Gifford (Originaltitel The Glendower Legacy)
 Aquila (Kinderserie), eine britische Kinderfernsehserie
 Aquila, Roman von Ursula Poznanski

Aquila ist der Name folgender Unternehmen:
 Aquila (Eistee/Wasser), ein tschechischer Getränkehersteller
 Aquila (Flugzeughersteller), ein 1996 gegründeter deutscher Flugzeughersteller
 Aquila Capital, ein 2001 gegründeter deutscher Finanzdienstleister

Ehemalige Unternehmen:
 Aquila (Unternehmen), amerikanisches Energieversorgungsunternehmen (1917–2007)
 Aquila Airways, britische Fluggesellschaft (1948–1958)
 Aquila Italiana, italienischer Automobilhersteller (1905–1915)
 Aquila Sports Cars, britischer Automobilhersteller (2005–2010)
 Société Générale de Construction Aquila, belgischer Automobilhersteller (1900–1902)

Aquila ist der Name folgender Personen:

Antike
 Aquila, christlicher Missionar im 1. Jahrhundert, siehe Priszilla und Aquila
 Aquila (Bibelübersetzer), jüdischer Gelehrter im 1./2. Jahrhundert
 Claudius Subatianus Aquila, römischer Statthalter in Aegypten von Oktober/November 206 bis Januar/Februar 211
 Gaius Iulius Aquila, römischer Statthalter in Ägypten in den Jahren 10 und 11 n. Chr.
 Iulius Fidus Aquila, römischer Statthalter (Kaiserzeit)
 Iulius Gallus Aquila, römischer Jurist
 Lucius Pontius Aquila († 43 v. Chr.), römischer Politiker, einer der Verschwörer gegen Gaius Iulius Caesar
 Lucius Statius Aquila, römischer Suffektkonsul 116
 Publius Iulius Aemilius Aquila, römischer Statthalter (Kaiserzeit)
 Quintus Iulius Aquila, römischer Centurio (Kaiserzeit)
 Titus Aurelius Aquila, römischer Offizier (Kaiserzeit)

Neuzeit
 Carlo dall’Aquila (lebte um 1500), italienischer Bildhauer
 Caspar Aquila (16. Jh. n. Chr.), lutherischer Theologe
 Enzo Dell’Aquila (* 1935), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Giulio Aquila (1893–1943), kommunistischer Funktionär
 Johannes Aquila, Maler und Leiter einer Malerwerkstätte und vermutlich auch Baumeister und Architekt
 Luiz Aquila (* 1943), brasilianischer Künstler
 Pietro de L’Aquila († 1298), Kardinal der katholischen Kirche
 Pietro Aquila (um 1630–1692), italienischer Maler, Zeichner und Grafiker
 Samuel Joseph Aquila (* 1950), Erzbischof von Denver

Siehe auch
 D’Aquila
 Dell’Aquila
 Aquilla
 Águila
 Municipio Aquila (Mexiko)
 Provinz L’Aquila (Italien)